Ваннутелли — фамилия. Известные носители:
 Ваннутелли, Винченцо — итальянский куриальный кардинал.
 Ваннутелли, Серафино — итальянский куриальный кардинал.
 Ваннутелли, Шипионе — итальянский живописец.